Miejscowości w USA:
 Nemaha – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Nemaha – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
Gminy w USA:
 Nemaha (ang. Nemaha Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Nemaha (ang. Nemaha Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nemaha (ang. Nemaha County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Nemaha (ang. Nemaha County) – w stanie Nebraska